Álbuns de Madonna
Singles de Madonna
Videografia de Madonna